Джоната́н Хавье́р Родри́гес Порти́льо (; род. 6 июля 1993, Флорида) — уругвайский футболист, нападающий клуба «Америка» (Мехико) и национальной сборной Уругвая.

Биография 
Джона Родригес вырос в семье военного вместе с несколькими братьями. Родригес занимался в молодёжных командах клуба родного департамента «Атлетико Флорида» до 2012 года, когда его приобрёл за 7 тыс. долларов столичный «Пеньяроль», который заинтересовался юным нападающим ещё в 2008 году, однако тогда Джона довольно быстро вернулся во Флориду, поскольку очень скучал по семье.

Дебютировал в основе «Пеньяроля» 17 августа 2013 года в домашней игре против «Ривер Плейта», которая завершилась поражением «карбонерос» со счётом 2:4. Родригес вышел на замену Фабиану Эстояноффу на 71-й минуте. В своём восьмом матче в чемпионате Уругвая, который прошёл 3 ноября 2013 года, «Кабесита» отметился первым забитым мячом в ворота «Мирамар Мисьонеса» (5:0). По итогам сезона 2013/14 Родригес провёл 27 матчей и забил 11 голов в Примере, сыграл 2 матча в Южноамериканском кубке 2013, провёл пять матчей в розыгрыше Кубка Либертадорес 2014, в котором отметился одним забитым, причём победным, голом (в ворота аргентинского «Арсенала», матч завершился со счётом 2:1).

В розыгрыше Южноамериканского кубка 2014, из которого «Пеньяроль» выбыл в 1/8 финала, уступив в серии пенальти «Эстудиантесу», Джонатан Родригес в четырёх матчах забил три гола.

29 января 2015 года отправился в аренду в португальскую «Бенфику». Аренда рассчитана до 30 июня 2017 года.

Летом 2015 года был отдан в аренду в испанский «Депортиво». Аренда рассчитана до 30 июня 2016 года.

Сезон 2014/15 ознаменовался для Джонатана Родригеса вызовом в национальную команду. Родригес дебютировал в сборной Уругвая 10 октября 2014 года в товарищеской игре против Саудовской Аравии, причём сразу в основном составе. На 62-й минуте был заменён Джорджианом Де Арраскаэтой. Матч завершился вничью 1:1. Через три дня Родригес сам вышел на замену Де Арраскаэте в товарищеском матче со сборной Омана и на 87-й минуте установил окончательный счёт в игре — 3:0 в пользу «Селесте».

Родригес был включён в состав сборной на Кубок Америки 2021.

Титулы и достижения 
Командные
  Чемпион Португалии (1): 2014/15
  Чемпион Мексики (1): Клаусура 2018
  Обладатель Суперкубка Мексики (1): 2019

Личные
  Лучший бомбардир чемпионата Мексики (1): 2020

Статистика

Клубная статистика

Выступления за сборную 

Итого: 29 игр / 3 гола; 13 побед, 8 ничьих, 8 поражений.

Примечания 

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Депортиво Ла-Корунья»
Игроки ФК «Пеньяроль»
Игроки ФК «Сантос Лагуна»
Игроки ФК «Крус Асуль»
Игроки ФК «Ан-Наср» Эр-Рияд
Игроки ФК «Америка» Мехико